Ашот () — вірменське чоловіче ім'я, що перекладається як «Надія цього Світу».

Персоналії 
 Ашот I Великий — цар Вірменії у 885–890 роках, визначний вірменський політичний та військовий діяч.
 Ашот II Залізний — цар царів (шахиншах) Вірменії у 914–928 роках, визначний вірменський політичний та військовий діяч.
 Ашот III Милостивий — цар царів Вірменії у 952–977 роках.
 Ашот IV Хоробрий — цар Вірменії у 1021–1040 роках. Син Гагіка I (989–1020).
 Ашот Багратіоні — цар Тао-Кларджеті з 809 до 826 року. Засновник царської династії Багратіонів. Мав прізвисько «Куропалат».